OSR ima više značenja.

 Stroncijum oksid, jedinjenje
 Optički solarni reflektor